Un pradier était, anciennement, une personne chargée de gérer la répartition de l'eau sur une commune.

Patronyme 

 James Pradier (1790-1852), sculpteur français ;
 Jean-Marie Pradier, universitaire français ;
 Perrette Pradier (1938-2013), actrice française ;
 Pierre Pradié (1816-1892), député de l'Aveyron ;
  ;
 Raoul Pradier (né en 1929), peintre français ;
 Vanina Pradier, actrice française.

Toponyme 

 Fontaine Pradier, à Nîmes ;
 Rue Pradier, à Paris.

Voir aussi 
 

Patronyme français